A Marinha dos Estados Unidos teve sete navios chamados USS Delaware:

 : uma fragata que serviu de 1776 a 1777.
 : uma chalupa que serviu de 1798 a 1801.
 : um navio de linha que serviu de 1828 a 1844.
 : um barco a vapor com rodas de pás que serviu de 1861 a 1865.
 USS Delaware (1866): um barco a vapor que serviu de 1867 a 1870; chamado antes de 1869 de USS Piscataqua.
 : um couraçado da Classe Delaware que serviu de 1910 a 1923.
 : um submarino de ataque da Classe Virginia em serviço desde 2020.